Syriens håndboldlandshold for mænd er det mandlige landshold i håndbold for Syrien. Det repræsenterer landet i internationale håndboldturneringer. De reguleres af Syriens håndboldforbund.

Resultater

Asienmesterskabet i håndbold 

Sport i Syrien
Herrehåndboldlandshold